GGH steht für:
 Goldreich-Goldwasser-Halewi-Signatur
 Gothaisches Genealogisches Handbuch
 Greater Golden Horseshoe, kanadische Metropolregion, siehe Golden Horseshoe

GGH bzw. Ggh steht für:
 Gamma-Glutamyl Hydrolase, Gen

Siehe auch:
 GGHH

Ggh